Hervier ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adolphe Hervier (1818–1879), französischer Maler und Grafiker
 Alexis Hervier (* 1979), französischer Fußballer 
 Antoine Hervier (* 1971), französischer Jazzmusiker
 Aubin Hervier (1851–1905), französischer Maler
 Grégoire Hervier (* 1977), französischer Schriftsteller 
 Julien Hervier (* 1935), französischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer